Хејвуд има више значења:
 Округ Хејвуд (Северна Каролина)
 Округ Хејвуд (Тенеси)